Le Thunderbird Lodge, dans le comté d'Apache, en Arizona.
 Le Thunderbird Lodge, dans le comté de Washoe, au Nevada.
 Le Thunderbird Lodge, dans le comté de Delaware, en Pennsylvanie.